Дятьковичи — топоним:

 Дятьковичи — село в Жуковском районе Брянской области
 Дятьковичи — деревня в Трубчевском районе Брянской области